Gramont bezeichnet:

 Gramont (Tarn-et-Garonne), eine französische Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Gramond, eine französische Gemeinde im Département Aveyron, auf Okzitanisch
 Spitzname der Stadt Apolda in Thüringen

Gramont ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine III. de Gramont, 2. Herzog von Gramont (1604–1678), französischer Militär, Diplomat und Staatsmann
 Antoine Alfred Agénor de Gramont (1819–1880), bonapartistischer französischer Diplomat, Außenminister des Zweiten Empires
 Antoine Charles de Gramont (1641–1720), französischer Adliger, Militär und Diplomat
 Antoine-Louis-Marie de Gramont (1755–1836), französischer Generalleutnant, Politiker und Pair
 Armand de Gramont, Comte de Guiche (1637–1673), französischer Höfling und Militär
 Catherine Charlotte de Gramont (1639–1678), Prinzessin von Monaco und Herzogin de Valentinois, sowie Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV.
 Élisabeth de Gramont (1875–1954), französische Adlige und Femme de lettres
 Geneviève de Gramont (1751–1794), französische Hofdame
 Louis de Gramont (1854–1912), französischer Journalist, Dramatiker und Librettist
 Nina de Gramont, amerikanische Schriftstellerin
 Philibert de Gramont (1621–1707), französischer Offizier, Hof- und Edelmann am Hof Ludwigs XIV.

Siehe auch:
 Herzog von Gramont
 Île Saint-Lanne Gramont
 Grammont